Тетюши () е град, административен център на Тетюшки район, автономна република Татарстан, Русия. Населението му към 1 януари 2018 е 11 250 души.

История

Население

Източници 

Градове в Татарстан
Градове на Волга